Franz Schuch ist der Name folgender Personen: 

* Franz Schuch der Ältere (um 1716–1763), deutscher Schauspieler österreichischer Herkunft
 Franz Schuch der Jüngere (1741–1771), deutscher Schauspieler und Theaterdirektor